Ку́бок Литвы по футбо́лу 2018 го́да () — 77-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы проходили в течение одного календарного года. Клубы А Лиги начали турнир с 1/16 финала. Победители пар на всех этапах определялись по результатам одного матча.

Согласно регламенту, клубы А Лиги, I и II  лиг обязаны принимать участие в розыгрыше Кубка Литвы. Клубы III, IV и низших лиг, а также команды ветеранов должны были подать заявки до 12 апреля. После получения заявок определялся формат турнира.

В 1-м раунде участвовали 32 клуба, поделенных на 16 пар с помощью жребия. Жеребьёвка состоялась 20 апреля 2018 года.

Во 2-м раунде участвовали 32 клуба: 24 команды из 1-го раунда (в том числе победители 16 пар) и 8 клубов А Лиги. Жеребьёвка состоялась 4 мая 2017 года.

В 1/8, 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/8 финала состоялась 29 июня, 1/4 финала — 14 августа, полуфиналов — 6 сентября 2018 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

1-й раунд 
Клубы, которые участвовали в жеребьёвке 1-го раунда:

Адиада, Атейтис, Атмосфера, Бабрунгас, Банга, БФА, ВГТУ вилкай, Вильтис, Вова, Витис, Гележинис Вилкас, ДФК Дайнава, Джюгас, Кайшядорис-Балтай, Кедайняй, Коралас, Купишкис, Миния, Мяркис, Невежис, Пакруойис, Паневежис, Панерис, Прамогос-СЦ, Радвилишкис, Санед, Сакуона-Ругпеню каймас, Саулининкас, Свейката, Тера, Топ Кикерс, Утенис, Цементас, Хегельманн Литауэн, ФА Шяуляй, Швитурис, Шилас, Шилуте, Ширвена и Электрену версме.

2-й раунд 
Клубы, которые начинали турнир со 2-го раунда:

Атлантас, Жальгирис В, Жальгирис К, Йонава, Паланга, Стумбрас, Судува, Тракай и 8 клубов из 1-го раунда, которые не играли в нём.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Алитусский городской стадион (Алитус).

Ссылки 
 Новости кубка на странице федерации 

2018
Национальные футбольные кубки в сезоне 2018